Traversa ist der Familienname folgender Personen:

 Fabio Traversa (* 1952), italienischer Schauspieler
 Gregor Traversa (1941–2007), österreichischer Künstler
 Leo Traversa (* 1959), US-amerikanischer Jazz-Bassist
 Lucia Traversa (* 1965), italienische Fechterin
 Mario Traversa (1912–1997), Geiger und Kapellenleiter
 Thomas Traversa (* 1985), französischer Windsurfer
 Tommaso Traversa (* 1990), italienischer Eishockeyspieler